Skrót PEAR odnosi się do następujących pojęć:
 Princeton Engineering Anomalies Research – laboratorium parapsychologiczne na Uniwersytecie Princeton
 PHP Extension and Application Repository – framework i system dystrybucji rozszerzeń do języka PHP